Ла Транка има више значења:

 Ла Транка, Ла Ува (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Транка (Елоксочитлан де Флорес Магон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Транка (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Транка (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Транка (Чијетла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Транка (Уејтлалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Транка (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Транка, Круститла (Хуан Галиндо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Транка (Кечолак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Транка (Зокијапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Транка, Куазапотл (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Транка (Исхуатлансиљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Транка (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Транка (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Транка (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Транка (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику